Black Christmas ist der Titel folgender Filme:
 Black Christmas (1974), deutscher Titel Jessy – Die Treppe in den Tod, kanadischer Horrorfilm von Bob Clark
 Black Christmas (2006), amerikanisch-kanadischer Horrorfilm von Glen Morgan
 Black Christmas (2019), amerikanisch-neuseeländischer Horrorfilm von Sophia Takal